Meinard I de Gorízia-Tirol, III comte de Görz, (1231–1258), fill d'Engelbert III, marcgravi d'Ístria, vogt d'Aquileia, Trento, Brixen i Bolzano, hereta el comtat de Tirol el 1253 pel seu matrimoni amb l'hereva Adelaida de Tirol (morta el 1279)
 Meinard II de Gorízia-Tirol o Tirol, IV comte de Görz (1258–1271), comte de Tirol (1258-1295), duc de Caríntia (1286 -1295)
 Meinard III de Gorízia-Tirol o Tirol, comte de Tirol 1344-1363